Модул в може да се отнася за:

Математика 
 Абсолютна стойност на едно число
 синтаксис в модулната аритметика
 Модул в теорията на пръстените — обобщение на понятието линейно пространство.

Компютърни и инженерни науки 
 Модулно програмиране, техника при софтуерното проектиране